20496 Jeník – asteroide della fascia principale
 Miloslav Jeník – calciatore boemo